Die Gauliga Elsaß 1941/42 war die zweite Spielzeit der Gauliga Elsaß des Fachamtes Fußball. Die Gauliga wurde in dieser Saison in einer Gruppe im Rundenturnier mit zwölf Mannschaften ausgetragen. Die Gaumeisterschaft sicherte sich zum ersten Mal die SG SS Straßburg und qualifizierte sich somit für die deutsche Fußballmeisterschaft 1941/42. Bei dieser erreichten die Straßburger nach Siegen über die Stuttgarter Kickers und dem 1. FC Schweinfurt 05 das Viertelfinale, bei dem sie durch eine 0:6-Auswärtsniederlage gegen den späteren Gewinner FC Schalke 04 ausschieden. Da die Teilnehmeranzahl in der kommenden Saison auf zehn Vereine gekürzt wurde, stiegen vier Mannschaften ab.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Quellen 
 
 
 Gauliga Elsaß 1941/42 bei http://www.claudionicoletti.eu

1941
Fußballsaison 1941/42